Closs oder Cloß ist der Name folgender Personen:

 Adolf Georg Cloß (1840–1894), deutscher Holzschneider, Vater von Gustav Adolf Closs (siehe dort)
 Alois Closs (1893–1984), österreichischer Theologe
 Anton Otto von Closs (* um 1670; † 1737), kurpfälzischer General sowie Wohltäter und Mäzen 
 August Closs (1898–1990), österreichischer Literaturwissenschaftler
 Friedrich Cloß (1813–1877), deutscher Kaufmann
 Gerhard L. Closs (1928–1992), deutsch-US-amerikanischer Chemiker
 Gustav Adolf Closs (1864–1938), deutscher Maler, Illustrator und Heraldiker
 Gustav Paul Cloß (1840–1870), deutscher Maler, Zwillingsbruder von Adolf Georg Cloß
 Hans Closs (1907–1982), deutscher Geophysiker
 Karl Friedrich Closs (1768–1797), Professor für Anatomie und Chirurgie an der Universität Tübingen
 Sissi Closs (* 1954), Professorin für Informations- und Medientechnik in Karlsruhe

Siehe auch:
 Kloss
 Clos